Varoš est un toponyme qui peut désigner :

Macédoine
 Varoš, un village situé dans la municipalité de Prilep

 Varoš, un village situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
Croatie
 Varoš, une localité située dans la municipalité de Barban, comitat d'Istrie ;

Varoš, un village situé dans la municipalité de Ražanj, district de Nišava ;
Varoš, un village situé dans la municipalité de Svrljig, district de Nišava ;
Nova Varoš, une ville et une municipalité situées dans le district de Zlatibor.